

Laurence Nabert (1947- )  Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean Nabert, (1881-1960), est un philosophe français ;
 Jeanne Nabert, (1883-1969) est un écrivain français du début du  ;
 Nathalie Nabert, (1955- ), est une universitaire écrivain et poète française.

Homonymie
Homonymie de patronyme